Joaquín Reyes – attore spagnolo
Joaquín Reyes – calciatore messicano